Drug Enforcement Administration
 Drug Enforcement Agency (Liberija)
 Data Encryption Algorithm
 Data envelopment analysis
 Dielectric thermal analysis or Dielectric Analysis, measures changes in dipole orientation and ion mobility in polymers
 Dynamical energy analysis
 Disposable email address
 dietanolamin, an organic compound with the formula HN(CH2CH2OH)2.
 dietilamin
 Docosatetraenoylethanolamide, a biologically active lipid molecule
 pasji eritrocitski antigen (eng. Dog erythrocyte antigen)
 DEA (televizijska serija, 1990.)
 DEA (televizijska serija, 2008.)
 IATA-in kod za zračnu luku Dera Ghazi Khan
 Deutsche Erdöl l-Aktiengesellschaft
 Internacionalistička radnička ljevica (Grčka) (grč.  Διεθνιστική Εργατική Αριστερά)